Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandra Makurat – polska koszykarka
 Anna Makurat – polska koszykarka
 Arkadiusz Makurat – polski strongman
 Hanna Makurat – polska językoznawczyni, profesor Uniwersytetu Gdańskiego